Гай Сабитович Сабитов (15 сентября 1915, д. Новый Каенсар, Мамадышский уезд, Казанская губерния, Российская империя — 24 декабря 1993, Ижевск, Удмуртская Республика, Россия) — удмуртский советский поэт-песенник родом из Татарстана, радиожурналист. Член Союза писателей СССР (1964). Заслуженный работник культуры УАССР (1965). Лауреат Государственной премии УАССР (1975).

Биография 
Гай Сабитов родился 15 сентября 1915 года в крестьянской семье деревни Новый Каенсар (ныне — на территории Кукморского района Татарстана). В 1930 году поступил в Казанский финансово-экономический техникум, по окончании которого приехал в Ижевск, где работал кредитным инспектором в местном отделении Госбанка. В 1943 году окончил факультет языка и литературы Удмуртского государственного педагогического института, со 2-го курса работал диктором новостей на местном радио — читал сводки с фронтов Великой Отечественной войны на удмуртском языке.. 

В 1950 году по рекомендации Союза писателей Удмуртской АССР поступил учиться в Литературный институт им. А. М. Горького, окончив который, вернулся в Ижевск и работал редактором литературно-драматических передач на радио. В 1964 году был принят в члены Союза писателей СССР. Год спустя за успешную работу ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры УАССР».

Творчество 
Первое стихотворение Гая Сабитова «Шудо улон» () было опубликовано в 1938 году в журнале «Молот» Союза писателей Удмуртской АССР. Позже в соавторстве с известными композиторами Удмуртии написал около 100 песен, а в народе подлинное признание получили его шуточные песни «Паймод, эке» (), «Вождэ эн вaй» (), «Эсьмаса» () и другие

В 1975 году за сборник стихов «Яратӥсько» () Гай Сабитов был удостоен Государственной премии УАССР.

Сабитов считается основоположником нового жанра национальной поэзии — его перу принадлежит так называемый «венок сонетов»: 15 произведений, где каждый последующий стих начинается строчкой предыдущего, а последний «помнит» все предшествующие.

Библиография 
Сборники стихов и песен:
 Кылбуръёс но кырӟанъёс (1953)
 Кырӟанъёсы тыныд: Кылбуръёс (1962)
 Арган кырӟa: Кылбуръёс но кырӟанъёс (1971)
 Яратӥсько: Кылбуръёс но кырӟанъёс (1975)
 Улон – кырӟан: Кылбуръёс (1985)

Сборник сонетов, стихов и песен:
 Радость: Венок сонетов, стихи и песни (1973)

Поэмы для детей:
 Куноын (1967)
 Даур гырлы (1981)

Переводы стихов:
 Джалиль М. Кылбуръёс (перевод с тат., 1960)
 Тукай Г. Нылпиослы кылбуръёс (перевод с тат., 1963)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Поэты-песенники Удмуртии
Заслуженные работники культуры Удмуртской АССР
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Удмуртского государственного университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Переводчики на удмуртский язык
Переводчики поэзии на удмуртский язык
Переводчики с русского языка
Переводчики с татарского языка